Uberaba (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Uberaba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Uberaba (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Uberaba Sport Club, een voetbalclub uit bovengenoemde stad
 Uberaba (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen